Süchtig bezeichnet:
 Süchtig, Eigenschaft der Abhängigkeit; siehe Abhängigkeit (Medizin)

Werktitel:
 Süchtig (1988), US-amerikanischer Film von Glenn Gordon Caron
 Süchtig (1997), französischer Film von Bruno Gantillon 
 Süchtig – Protokoll einer Hilflosigkeit, deutscher Langzeitdokumentarfilm 
 Süchtig (Lied), Lied der deutschen Band Juli